Ace of Aces – film del 1933 diretto da J. Walter Ruben
 Richard Bong, soprannominato "Ace of Aces" (1920-1945) – pilota di caccia statunitense
 Ace of Aces – serie di librogame di combattimenti aerei
 Ace of Aces – videogioco simulatore di volo del 1986